Генерал-лейтенант Эндрю Томас Блейни, 11-й барон Блейни (30 ноября 1770 — 8 апреля 1834) — англо-ирландский пэ и офицер. Он управлял поместьем Блейни в Каслблейни в графстве Монахан в течение пятидесяти лет с 1784 по 1834 год и был одним из самых выдающихся воинов этого графства.

Как командир 89-го пехотного полка, который называли «Бладхаунды Блейни», он доблестно сражался во время наполеоновских войн. Блейни был взят в плен в битве при Фуэнхироле, когда совершал набег из Гибралтара в Испанию против небольшой группы польских солдат, в десять раз уступающих ему по численности, и французское правительство держало его в плену в течение четырёх лет. В настоящее время его сабля выставлена в музее Чарторыйских в Кракове.

Он написал двухтомник воспоминаний о своём участии в наполеоновских войнах — «Повествование о принудительном путешествии по Испании и Франции в качестве военнопленного в 1810—1814 годах генерал-майора лорда Блейни» (Лондон, 1814). Он был захвачен одним из О’Каллаганов из Каллавиля, который служил полковником во французской армии и был известным деятелем Общества объединённых ирландцев, бежавшим из Ирландии после 1798 года. Говорят, что он настаивал на том, чтобы Блейна обменяли на некоторых членов общества, которые находились в британских тюрьмах.

Во время длительного заключения Блейни его финансовыми, домашними и политическими делами управлял 2-й граф Каледонский, а по возвращении на родину Блейни получил место в парламенте от печально известного гнилого местечка графа, Олд-Сарума в Уилтшире.

Лорд Блейни умер 8 апреля 1834 года. Его наследником был его сын Кадвалладер, 12-й и последний лорд.

Примечания

Ссылки 
 Битва при Фуэнхироле 1810 года — Повествование лорда Блейни 
Члены парламента Соединённого королевства (1806—1807)
Умершие в 1834 году
Родившиеся в 1770 году